

Sigle 
 Media Lovin' Toolkit – un framework multimediale open source
 Memoria a lungo termine

Codici 
 MLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Millinocket Municipal, Millinocket (Maine), Stati Uniti
 mlt – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua maltese
 MLT – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Malta